Шейн Маканалли () — американский кантри-музыкант, автор и продюсер.
Лауреат нескольких наград (Country Music Association Awards, Academy of Country Music Awards), включая две премии Грэмми, в том числе в номинации Лучший кантри-альбом (как продюсер за диск Same Trailer Different Park).

Биография 
 См. также «Shane McAnally Musical career» в английском разделе.
Родился 12 октября 1974 года в Техасе (США). Начинал выступать в местных клубах ещё в возрасте 12 лет. В 19 лет перебрался в Нашвилл. Заключил контракт с лейблом Curb Records.

Дискография 
 См. также «Shane McAnally Discography» в английском разделе.

 Shane McAnally (2000)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Shane McAnally — Офиц. сайт
 Shane McAnally — Curb Artist
 [ Shane McAnally — Overview]

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Исполнители Curb Records